Кан — фамилия, в том числе:
 康 и 亢 — две китайские фамилии (кланы).
 Kán — венгерская фамилия.
 Кан ( — чёлн) — немецкая фамилия.
 Кан — еврейская фамилия. Этимологически связана с фамилией Коэн, может указывать на происхождение носителя фамилии от кохенов.
 Кан (강) — корейская фамилия.
  — японская фамилия. Также существуют другие фамилии с тем же звучанием, но записывающиеся другими иероглифами.

 Известные носители 
 KAN (род. 1962) — японский певец, автор-исполнитель.

А — В 
 
 Кан, Алексей (1929—1980) — Герой Социалистического Труда.
 Кан, Альбер (1860—1940) — французский банкир и филантроп.
 Кан, Альберт (1869—1942) — американский архитектор.
  (1912—1979) — американский писатель и журналист.

 Кан, Валерий Владимирович (род. 1978) — российский политический деятель.
 
 Кан, Виктор (1889—1971) — французский шахматист.
 Кан-Калик, Виктор Абрамович (1946—1991) — советский педагог.
 Кан, Виктория Родионовна (род. 1995) — российская теннисистка.
 Кан, Владимир Андреевич (1908—?) — Герой Социалистического Труда.

Г — Д 
 Кан, Гаврил Эдуардович (род. 1999) — казахстанский футболист.
 Кан, Гас (1886—1941) — американский автор песен.
 Кан, Герман (1922—1983) — американский экономист и футуролог.
 Кан, Георгий Михайлович (1916—1987) — советский театральный художник. Заслуженный деятель искусств Казахской ССР.
 Кан, Гюстав (1859—1936) — французский писатель и поэт.

 Кан, Давид Исаевич (1923—2010) — советский и украинский писатель-документалист, журналист и краевед.
 Кан, Даниэль — немецкий музыкант и поэт американского происхождения, лидер клезмер-группы .
 Кан, Денис (род. 1977) — боец смешанного стиля, обладатель чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу.
 Кан, Джереми (род. 1970) — американский математик.
 
 Кан, Диана Елисеевна (род. 1964) — русская поэтесса.
 Кан, Диогу (1440—1486) — португальский мореплаватель.
 Кан, Дмитрий Вавильевич (1924—1989) — советский уролог, доктор медицинских наук.
 Кан, Дэвид — американский историк, писатель и криптограф.

Ж — И 
 Кан, Жиль (1946—2006) — французский учёный в области информатики.

 Кан, Игорь Иванович (1938—2019) — советский и российский актёр, выступавший на сцене Московского областного драматического театра имени А. Н. Островского, заслуженный артист России (1999).
 Кан, Илья Абрамович (1909—1978) — советский шахматист.
 Кан, Иосиф Абрамович (1884—1945) — советский политэконом, организатор труда.
 Кан, Иосиф Львович (1892—1942) — советский физиолог.
  (1905—2015) — американский финансовый аналитик.

К — О 
 Кан, Клод (род. 1935) — французский пианист.

 Кан, Лев Иванович (1904—?) — председатель колхоза «Заря коммунизма», Герой Социалистического Труда.
 Кан, Луис (1901—1974) — американский архитектор, один из авторов градостроительного плана Филадельфии.

 Кан, Майкл (род. 1935) — американский киномонтажёр, трёхкратный лауреат премии «Оскар».
  (род. 1970) — американский кинорежиссёр и сценарист корейского происхождения.
 Кан, Мария Иосифовна (1926—2014) — советский переводчик.
 Кан, Мэдлин (1942—1999) — американская актриса.

 Кан, Наото (род. 1946) — премьер-министр Японии (2010—2011).

 Кан, Оливер (род. 1969) — немецкий футболист.

П — Т 
 Кан, Павел Харитонович (1931—1996) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Кан, Перси (1880—1966) — британский пианист и композитор.

 Кан, Ричард (1905—1989) — английский экономист.
 
 Кан, Рудольф Валентинович — советский тхэквондист.

 Кан, Седрик (род. 1966) — французский кинорежиссёр и сценарист.
 Кан, Сельчук (род. 1995) — турецкий спортсмен, борец греко-римского стиля.
 Кан, Сергей Борисович (1896—1960) — русский историк.
 Кан, Сон (род. 1972) — американский актёр корейского происхождения.
 Кан, Сэмми (1913—1993) — американский поэт и музыкант.

 Кан, Тим (род. 1973) — американский актёр корейского происхождения.
 Кан, Трофим (1909—1962) — Герой Социалистического Труда.

Ф — Я 
 Кан, Фердинанд (1788—1864) — первый епископ Тираспольской епархии Римско-католической церкви, член ордена доминиканцев.
 Кан, Филипп (род. 1962) — основатель компании Borland.

 Кан, Ханс Питер (1921—1997) — американский художник немецкого происхождения.

 Кан, Эдгар (род. 1936) — американский юрист, учёный, общественный деятель и публицист.
 Кан, Эли Жак (1884—1972) — известный американский архитектор.

 Кан, Юри (род.1953) — эстонский дипломат.

Корейские и китайские фамилии 
 Кан Бон Чхиль — северокорейский футболист, защитник, участник чемпионата мира 1966 года.
 Кан Гван Бэ (род. 1973) — корейский саночник, скелетонист и бобслеист.
 Кан Джи Хён, известная как Сою (род. 1992) — южнокорейская певица, бывшая участница группы Sistar.
 Кан Джун Хо (1928—1990) — корейский боксёр легчайшей весовой категории.
 Кан Дон Юн (род. 1989) — корейский игрок в го.
 Кан Донсок (род. 1954) — южнокорейский скрипач.
 Кан Есо (, род. 2005) — южнокорейская певица, участница женской группы Kep1er.
 Кан Ёсан (род. 1999) — участник южнокорейской группы Ateez.
 Кан Кён Хо (род. 1987) — корейский боец ММА.
 Кан Кён Э (1907—1944) — корейская писательница.
 Кан Мин (род. 1982) — корейский профессиональный геймер.
 Кан Мин Су (род. 1986) — южнокорейский футболист.
 Кан О Нам (1926 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Кан Рён Юн (1942, ?) — северокорейский футболист, участник чемпионата мира 1966 года.
 Кан Сан Ун (1915—1970) — Герой Социалистического Труда.
 Кан Сан Чжу (1894 — ?) — корейский политический деятель.
 Кан Се Хван (1713—1791) — корейский художник и каллиграф.
 Кан Сонгю (род. 1986) — южнокорейский футболист.
 Кан Сора (род. 1990) — южнокорейская актриса.
 Кан Сыльги (род. 1994) — южнокорейская певица и танцовщица, участница Red Velvet.
 Кан Тунби (1881—1969) — деятельница феминистского движения в Китае.
 Кан Тэ Хён (род. 2002) — участник южнокорейской группы TXT.
 Кан Ханыль (род. 1990) — южнокорейский актёр.
 Кан Хе-Сук (1895 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Кан Чжи Хван (род. 1977) — южнокорейский актёр.
 Кан Чхольхван — беженец из Северной Кореи в Южную, журналист и писатель.
 Кан Шэн (1898—1975) — один из лидеров Коммунистической партии Китая, возглавлял органы госбезопасности КНР.
 Кан Ювэй (1858—1927) — китайский философ и каллиграф, реформатор эпохи Цин. Другое 
 Канси (девиз правления кит. 康熙, пиньинь Kangxi, собственное имя Сюанье, кит. 玄燁, 1654—1722) — император Китая из династии Цин.

 См. также 
 Сто фамилий